Leopoldo IV puede referirse a:

 Leopoldo IV de Austria (Babenberg) (1108-1141)
 Leopoldo IV de Austria (1371-1411)
 Leopoldo IV de Anhalt (1794–1871)
 Leopoldo IV de Lippe (1871–1949)